L'édition 2019 du tournoi de tennis de Bogota se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Zoe Hives et Astra Sharma s'imposent en finale du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Kazakhe Zarina Diyas, des Japonaises Misaki Doi et Nao Hibino, de l'Israélienne Julia Glushko, de la Croate Petra Martić, de l'Allemande Tatjana Maria, de la Serbe Ivana Jorović et de la Slovène Dalila Jakupović. Elles sont respectivement remplacées par Varvara Lepchenko, Kristie Ahn, Irina Khromacheva, Sachia Vickery, Astra Sharma, Francesca Di Lorenzo, Elitsa Kostova, Hiroko Kuwata et Sara Errani.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Amanda Anisimova remporte à 17 ans le premier titre de sa carrière en s'imposant en finale contre l'Australienne Astra Sharma.

En double, Zoe Hives et Astra Sharma remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Hayley Carter et Ena Shibahara. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Bogota
Sport en Colombie en 2019
Tennis en avril 2019